Блос () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Блос, Анна (1866—1933) — немецкая политическая деятельница, член СДПГ.
 Блос, Вильгельм Йозеф (1849—1927) — немецкий публицист и историк.
 Блос, Дитрих (1901—1989) — немецкий врач.
 Блос, Карл (1860—1941) — немецкий художник.
 Блос, Мартина (род. 1957) — восточногерманская спринтерша.
 Блос, Петер (1904—1997) — немецко-американский психоаналитик.
 Блос, Эдвин (1873—1943) — немецкий врач, гомеопат и буддист.